Guillermo IX Paleólogo (10 de agosto de 1486 – 4 de octubre de 1518) gobernó en marquesado de Montferrato entre 1494 y 1518. Era hijo de su antecesor Bonifacio III.

Biografía 

Guillermo sucedió a su padre cuando este murió de neumonía a principios de marzo de 1494. Continuó la política de su padre de apoyo a la política francesa con su boda con la princesa Ana de Alençon. Protegió al ejército francés en los Alpes durante su retirada de Milán en 1513, por lo que se vio obligado a pagarle a Maximiliano Sforza 30.000 escudos para evitar represalias.

Pero Maximiliano no cumplió lo pactado y sus tropas penetraron en Montferrato y saquearon varias ciudades. Al mismo tiempo, fue informado de que un pariente lejano, Oddone, marqués de Incisa, se había autoproclamado marqués de Montferrato. Entonces Guillermo marchó contra la aldea de Incisa y la ocupó en 1514, anexionándose los territorios de este pequeño marquesado y condenando a muerte a Odonne y su hijo Badone. Pero esta violenta condena provocó un fuerte rechazo en el Imperio (ya que Incisa era un estado del Imperio) y se decretó que la anexión era totalmente ilegal. Pero la posterior burocracia favoreció a Guillermo, con lo que el marquesado de Incisa permaneció unido al de Montferrato hasta 1533, año en que otros dos hijos de Odonne llamados Giancomo y Boarello consiguieron en Milán que se les restituyesen las posesiones familiares.

Matrimonio e hijos 
A la muerte de Guillermo, ocurrida en 1518, los niños son confiados a marquesa. De su matrimonio con Ana de Alençon nacieron: 
 María (19 de agosto de 1509 - Casale, 1530), que se casó con Federico II Gonzaga, duque de Mantua.
 Margarita (Casale, 11 de agosto de 1510 - Mantua, 28 de diciembre de 1566), que se casó con el viudo de su hermana, Federico Gonzaga, en 1533, renovándose la alianza con la casa Gonzaga. Gracias a este matrimonio, con el tiempo los Gonzaga llegaron a gobernar el marquesado.
 Bonifacio (1512-1530), que le sucedió como marqués.

Antepasados

Enlaces externos 

Missiaglia G. B. Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e correzioni : [итал.]. — Venezia : Presso Giovanni Battista Missiaglia, 1827. — Vol. XXXVIII. — P. 341. — 464 p.
Molinari G. Storia d’Incisa e del gia’ celebre suo marchesato : [итал.]. — Asti : Massa, 1810. — Vol. I. — P. 295—305. — 312 p.
Sancio D. Guglielmo IX // Cenno storico intorno ai Marchesi del Monferrato di Stirpe Paleologa : [итал.]. — Casale : Tipografia F. Maffei e T. Scivano, 1835. — P. 55—60. — 74 p.
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)
Guillermo VIIII de Montferrato
Fallecidos en Trino